Ниже представлен список углеродных звёзд с видимой звёздной величиной ярче 8,5. Звёзды отсортированы в порядке увеличения прямого восхождения.

Ссылки 
 Список углеродных звёзд
 Каталог углеродных звёзд

Углеродные звёзды
Списки звёзд